Die Saison der Hallenhockey-Bundesliga 2022/23 der Damen begann am 25. November 2022. Die Endrunde der Damen und Herren wird am 4. und 5. Februar in der Süwag Energie Arena in Frankfurt am Main ausgetragen.

Hauptrunde 
Legende:

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen traten die zwei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe Nord gegen Süd und West gegen Ost an. Die Halbfinal- und Finalspiel wurden gemeinsam mit den Herren in Düsseldorf ausgetragen.

Weblinks 
 hockeybundesliga.de

Einzelnachweise 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2023
Hockey 2022